Dalum ist 

 der Name folgender Ortsteile in Niedersachsen:

 Dalum (Bippen), in der Gemeinde Bippen, Landkreis Osnabrück
 Dalum, in der Gemeinde Geeste, Landkreis Emsland

 Dalum (Odense), ein Stadtteil der dänischen Stadt Odense 
Siehe auch:
 Dahlum